«One More Time» — песня французского электронного дуэта Daft Punk. Сначала (30 ноября 2000 года) песня была издана отдельным синглом, потом вошла в альбом Discovery (март 2001). Композиция отмечена участием американского диджея , вокал которого был сильно обработан при помощи процессора Auto-Tune. Официальный видеоклип на песню является также частью полнометражного аниме-фильма «Интерстелла 5555» 2003 года.

Сингл с этой песней достиг 2 места в Великобритании (в национальном чарте синглов UK Singles Chart). В США песня достигла 61 места (в «Горячей сотне» журнала «Билборд»).

В 2011 году журнал Rolling Stone поместил песню «One More Time» в исполнении группы Daft Punk на 307 место своего списка «500 величайших песен всех времён».

Кроме того, в 2014 году британский музыкальный журнал New Musical Express поместил песню «One More Time» в исполнении Daft Punk на 52 место уже своего списка «500 величайших песен всех времён».

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 

Песни Daft Punk
Песни 2000 года
Синглы Virgin Records
Синглы 2000 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Канады
Песни о танце